Album per la gioventù di Robert Schumann
Album per la gioventù di Pëtr Il'ič Čajkovskij